Hyl  – abbreviazione per l'amminoacido idrossilisina
Hyl.  – nella nomenclatura binomiale, abbreviazione per Nils Hylander, botanico svedese
hyl  – unità tecnica di misura della massa

Codici 
 HYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hollis (Alaska) (Stati Uniti)